Tainan pode referir-se a:

Tainan (cidade), uma cidade provincial no sul de Taiwan, República da China
Tainan (condado), um antigo condado localizado no sul de Taiwan na República da China
'''Tainan (nome próprio)

Desambiguação